Архелија има више значења:

 Архелија (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архелија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архелија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архелија (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архелија (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архелија (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архелија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архелија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику